Il singolare del torneo di tennis Olbia Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Tomas Behrend che ha battuto in finale Alessio Di Mauro 6-1, 4-6, 7-5.

Teste di serie 

 Davide Sanguinetti (secondo turno)
 Janko Tipsarević (semifinali)
 Tomas Behrend (Campione)
 Alessio Di Mauro (finale)

 Francesco Aldi (primo turno)
 Dieter Kindlmann (primo turno)
 Tomas Tenconi (primo turno)
 Roko Karanušić (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 2005